Familie
 De Wilde d'Estmael, Belgisch adellijk huis

Gebouw
 De Wilde, windmolen in de Nederlandse plaats Goirle

Muziek
 De bende van Jan De Wilde, muziekalbum van de Belgische zanger Jan De Wilde

Personen met de achternaam De Wilde
 Bjorn De Wilde, Belgisch voetballer
 Etienne De Wilde, Belgisch wielrenner
 Filip De Wilde, Belgisch voetballer en voetbaltrainer
 Gilles De Wilde, Belgisch zwemmer
 Jan De Wilde, Belgisch zanger, tekstschrijver, gitarist en kleinkunstmuzikant
 John De Wilde, Belgisch zanger
 Julien De Wilde, Belgisch bestuurder
 Laurent De Wilde, Belgisch ondernemer en politicus
 Marc De Wilde, Belgisch syndicalist
 Maurice De Wilde, Belgisch journalist en televisiemaker
 Pascal De Wilde, Belgisch voetballer
 Patrick De Wilde, Belgisch voetballer en voetbaltrainer
 Peter De Wilde, Belgisch bestuurder
 Sanne De Wilde, Belgisch fotografe
 Sebastiaan De Wilde, Belgisch voetballer
 Sjef De Wilde, Belgisch wielrenner
 Stijn De Wilde, Belgisch voetballer

Politiek
 Staatscommissie-De Wilde, Nederlandse Staatscommissie

Zie ook 
 Wilde (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam